Stürler steht für:
 Stürler (Patrizierfamilie)

Personen:
 Abraham Stürler (1566–1624), Schweizer Magistrat
 Adolf von Stürler (1802–1881), Schweizer Maler
 Albrecht Stürler (1705–1748), Schweizer Architekt
 Anton Ludwig Stürler (1725–1797), Schweizer Offizier und Magistrat
 Daniel Stürler (1674–1746), Schweizer Architekt
 Gabriel Ludwig von Stürler, Schweizer Architekt
 Helene Escher-von Stürler (1873–1908), Schweizer Feministin und Bohème
 Johann Rudolf von Stürler, Schweizer Politiker und Gutsbesitzer
 Ludwig Niklaus von Stürler (1784–1825), Schweizer Offizier in Russland und Beamter
 Ludwig Samuel Stürler (1768–1840), Schweizer Architekt
 Moritz von Stürler (1807–1882), Schweizer Historiker und Staatsschreiber
 Peter David Stürler (1700–1744), Schweizer Offizier in Holland und Zeichner
 Vinzenz Stürler (1662–1734), Schweizer Offizier in Holland und Magistrat